Fort Atkinson (Iowa)
Fort Atkinson (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos